Воща́нка может означать:

 Вощанка — плотная вощёная бумага или тонкая специальная клеёнка, используемая для раскатки масляного, сильно мажущего теста;
 Вощанка — деревня в Брестской области Белоруссии;
 Вощанка — белорусские гравёры.
 Вощанка - куриное или гусиное яйцо, покрытое пчелиным воском и украшенное бисером и канителью. Вощанки также известны как "монастырские писанки".

Примечания